Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2021 se konalo ve dnech 16.–17. ledna 2021 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Jednalo se o 32. společné mistrovství Evropy a celkově o 46. evropský ženský šampionát a 115. mistrovství Evropy pro muže. Závodilo se v klasickém a ve sprinterském víceboji. V Heerenveenu zvítězili v klasickém víceboji Nizozemci Patrick Roest a Antoinette de Jongová (obhájila titul z roku 2019), ve sprinterském víceboji potom jejich krajané Thomas Krol a Jutta Leerdamová.

Českou výpravu tvořily Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová.

Klasický víceboj – muži 
Soutěže se zúčastnilo celkem 20 závodníků z následujících zemí: Nizozemsko (3), Norsko (3), Rusko (3), Itálie (2), Polsko (2), Belgie (1), Bělorusko (1), Dánsko (1), Německo (1), Rakousko (1), Švédsko (1), Švýcarsko (1).

Klasický víceboj – ženy 
Soutěže se zúčastnilo celkem 20 závodnic z následujících zemí: Nizozemsko (3), Norsko (3), Polsko (3), Rusko (3), Česko (2), Itálie (2), Německo (2), Bělorusko (1), Estonsko (1).

Sprinterský víceboj – muži 
Soutěže se zúčastnilo celkem 20 závodníků z následujících zemí: Německo (3), Nizozemsko (3), Norsko (3), Polsko (3), Rusko (3), Belgie (1), Bělorusko (1), Estonsko (1), Finsko (1), Itálie (1).

Sprinterský víceboj – ženy 
Soutěže se zúčastnilo celkem 16 závodnic z následujících zemí: Nizozemsko (3), Polsko (3), Rusko (3), Norsko (2), Belgie (1), Bělorusko (1), Německo (1), Rakousko (1), Rumunsko (1).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky Mistrovství Evropy 2021, isuresults.eu

2021
Rychlobruslení v roce 2021
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Heerenveenu
Sport v Nizozemsku v roce 2021
Sport v Evropě v roce 2021